Уни:

 Уни () — род растений семейства Миртовые
 Уни — 20-я буква грузинского алфавита
 Уни — богиня в этрусской мифологии, супруга Тинии
 Уни, Пьер (род. 1933) — французский актёр, кинопродюсер, сценарист, режиссёр
 Уни- — числовая приставка.

 Топоним
 Уни — река в Юкаменском районе Удмуртии, в России, левая притока Лекмы.
 Уни — посёлок городского типа в Унинском районе Кировской области.
 Уни — село в Нанайском районе Хабаровского края.

См. также 
 Уни блан — французский сорт белого винограда
 Уни-Гучин — деревня в Юкаменском районе Удмуртии